Guillem I de Montpeller: primer senyor de Montpeller.
 Guiu de Montpeller (beat): noble occità fundador de l'ordre dels Hospitalers de l'Esperit Sant.